Pinzauti ist der Familienname folgender Personen:
 Leonardo Pinzauti (* 1926), italienischer Musikkritiker
 Mario Pinzauti (1930–2010), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor